Le nom commun spike est un mot anglais qui désigne un objet allongé et piquant, notamment un outil destiné à piquer (comme en français « pique », « aiguille » ou « baïonnette »). Par extension, il désigne une marque, un marquage ou un marqueur.

Le nom propre Spike est un prénom américain ou un patronyme, voire un toponyme.

Sciences et techniques 
 En biologie, le mot anglais spike se traduit par « spicule ».
 On parle notamment, par anglicisme, de « protéine Spike » pour un péplomère (ou spicule), une glycoprotéine en forme de spicule qui sert aux virus de clé d'entrée dans les cellules, en particulier pour le SARS-CoV-2.
 En géochimie isotopique, on appelle « spike » une solution saline dans laquelle la composition isotopique d'un certain élément chimique contraste fortement avec les compositions isotopiques courantes de cet élément. Le spike sert à mesurer par spectrométrie de masse la concentration de l'élément dans un échantillon par la méthode de dilution isotopique, qui permet d'atteindre une grande précision.
 On appelle « multispike » une solution dans laquelle plusieurs éléments chimiques ont une composition isotopique particulière. Les multispikes servent à mesurer simultanément la concentration de plusieurs éléments.

Culture et société

Armées 
 Le Spike est un missile antichar israélien.

Cinéma, télévision et théâtre 
 Au cinéma ou au théâtre, on appelle spike une croix faite à l'aide de ruban adhésif, qui indique aux acteurs où ils doivent se placer.
 Spike est un film sorti en 2008.
 Spike est un téléfilm français.
 Spike TV est une chaîne de télévision américaine.
 Spike est un personnage de la série télévisée Buffy contre les vampires.
 Spike Spiegel est le personnage principal de la série d'animation japonaise Cowboy Bebop.
 Spike, des personnages fictifs dans l'univers Marvel Comics.
 Spike est le frère de Snoopy.
 Spike est un bébé dragon dans la série d'animation américano-canadienne My Little Pony.
 Spike est le nom de plusieurs chiens de dessins animés, la plupart des bouledogues :
 Spike, l'ennemi de Droopy ;
 Spike, alias « Butch » ou « Killer », l'ennemi de Tom dans Tom et Jerry ;
 Spike, l'ennemi de Sylvestre le chat.

Jeux vidéo 
Spike est une entreprise japonaise de jeu vidéo.
 Spike est un jeu vidéo sur console Vectrex.
 Spike est le nom d'un ennemi lançant des boulets piquants dans les jeux Super Mario.

Monuments 
 La Spire de Dublin (Irlande) est surnommée Le spike.

Musique 
  est un album d'Elvis Costello, sorti le .
  est un album solo d'Ichirou Agata, sorti le .
  est un album de , sorti le .

Anthroponyme

Prénom 
Spike est un prénom, notamment porté par :
 Spike Edney, un musicien anglais ;
 Spike Lee, un réalisateur ;
 Spike Jonze, né Adam Spiegel, un réalisateur ;
 Spike Jones, un musicien ;
 Spike Milligan, un écrivain et comédien irlandais ;
 Spike Robinson, un musicien de jazz ;
 , un musicien américain ;
 Mark Stent, surnommé Mark « Spike » Stent, un producteur ;
 Matt Hyson, surnommé Spike Dudley, un catcheur.

Patronyme 

 John Spike (1951-), un historien d'art ;
 Paul Spike (1947-), un écrivain, rédacteur en chef et journaliste américain, et auteur de romans policiers.

Toponyme 
 Plusieurs îles se nomment Spike Island («  »).

Homonymie de prénom
Homonymie de titre